Боровое (до 1948 года Пауккунен, ) — посёлок в Кузнечнинском городском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
По решению исполкома Севастьяновского сельсовета в начале 1948 года название деревни Пауккунен было изменено на Бор. 

В июле 1948 года по настоянию комиссии по переименованию исполком сельсовета изменил свое решение и присвоил деревне название Боровая. 

Окончательное переименование в посёлок Боровое было закреплено Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 января 1949 года.

История 
Деревня Пауккунен находилась в составе волости Каукола Выборгской губернии Финляндии.

С января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года деревня Пауккунен учитывалась в составе Сепянъярвского сельсовета Кексгольмского района.

С 1 октября 1948 года — в составе Севастьяновского сельсовета Приозерского района. В ходе укрупнения к деревне были присоединены соседние селения Койо, Аутио, Рантасуо, Песси, Суоккала и Теревяйнен.

С 13 января 1949 года деревня Пауккунен стала учитываться, как посёлок Боровое в составе Севастьяновского сельсовета Приозерского района.

С 1 июня 1954 года, в составе Богатырёвского сельсовета Приозерского района.

В 1958 году население посёлка составляло 135 человек

С 1 апреля 1961 года — в составе Кузнечнинского поселкового совета.

По данным 1965, 1973 и 1990 годов посёлок Боровое входил в состав Кузнечнинского поссовета.

В 1997 году в посёлке Боровое Кузнечнинского поссовета проживали 2 человека, в 2002 году — постоянного населения не было.

В 2007 году в посёлке Боровое Кузнечнинского ГП проживали 6 человек, в 2010 году — 12 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района к западу от автодороги  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»)

Расстояние до административного центра поселения — 8,8 км.

В посёлке расположена железнодорожная платформа 152 км Приозерского направления Октябрьской железной дороги.

Посёлок находится на берегах Большого Боровского озера и Рыбацкого пролива озера Вуокса. К северо-западу расположено озеро Лопастное.

Демография

Улицы 
Береговая.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района